Франсис Куркджян (, род. 14 мая 1969 года, Париж, Франция) ― французский парфюмер и бизнесмен армянского происхождения. Он известен тем, что в 1995 году создал мужской аромат Le Male для Жана Поля Готье, который стал одним из самых продаваемых в мире. С тех пор он создал еще 40 ароматов для крупных компаний по всему миру, в том числе парфюм Elie Saab, My Burberry, L'extase и Narciso Rodriguez for Her. Куркджян стал соучредителем парфюмерного дома Maison Francis Kurkdjian совместно с ливано-французским бизнесменом и бывшим партнером Ernst & Young, Марком Чайей, который стал крупным нишевым брендом в парфюмерной индустрии. В 2001 году он стал лауреатом премии Франсуа Коти.

Юность 
Франсис Куркджян родился в Париже, Франция, 14 мая 1969 года в армянской семье. Познакомившись с музыкой и танцами в юном возрасте, он хотел стать артистом балета.Однако, не прошел конкурс на обучение в Школе танца Парижской оперы в 1983 году. Куркджян, который уже интересовался изготовлением духов с тринадцати лет, решил в 1985 году стать парфюмером. В 1990 году он поступил в Высший международный институт косметики и парфюмерии, расположенный в Версале, Франция. Он окончил его в 1993 году и в том же году присоединился к Quest International в Париже. Куркджян продолжил учебу и получил степень магистра в Парижском институте маркетинга.

Карьера 
В 1995 году, в возрасте двадцати шести лет, Куркджян создал аромат Le Male для Жана Поля Готье, который стал одним из самых продаваемых в мире. Это стало первым успехом Куркджяна в производстве духов. За этим последовало более 40 творений для крупных модельеров и домов моды.

Помимо продажи своих ароматов крупным модельерам и домам в начале своей карьеры, Куркджян открыл пути к новому видению, одолжив свой талант современным дизайнерам. Он воссоздал любимые духи Марии Антуанетты для Версальского дворца, возвращаясь во времени к началу 17 века и истокам парфюмерии.

В 2008 году французское правительство наградило его Орденом Искусств и литературы.

Он был первым, кто открыл свое ателье ароматов на заказ в 2001 году, идя вразрез с тенденцией демократизации парфюмерии.

В 2006 году Куркджян переделал армянскую бумагу. Это дезодорирующий продукт для помещений, продаваемый в виде буклетов из двенадцати листов бумаги, каждый из которых разрезан на три части, покрытых бензоиновой смолой, высушенным соком деревьев стиракса.

Он стал соучредителем собственного парфюмерного дома Maison Francis Kurkdjian с деловым партнером Марком Чайей в 2009 году недалеко от Вандомской площади в Париже. Maison Francis Kurkdjian в настоящее время является крупным членом в сегменте нишевых ароматов класса люкс с более чем 300 филиалами по всему миру.

Ароматы от Куркджяна

Примечания

Ссылки 

Парфюмеры